Кошелюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кошелюк, Дмитрий Владимирович (род. 1991) — украинский футболист, полузащитник.
 Кошелюк, Олег Борисович (род. 1969) — советский и украинский футболист, полузащитник и нападающий.